Nalagarh (Hindi: , ) ist eine Kleinstadt (Municipal Council) mit etwa 10.000 Einwohnern im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh. 

Nalagarh liegt im Verwaltungsdistrikt Solan. Die Stadt liegt am Südhang einer Siwalikkette auf einer Höhe von .
15 km weiter westlich strömt der Satluj in südlicher Richtung.

Nalagarh war Hauptstadt des früheren Fürstenstaates Nalagarh.

Klima 
Das Klima in Nalagarh ist subtropisch. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1176 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 23,5 °C.

Palast/Festung
Im ehemals fürstlichen Staat Nalagarh gibt es nur wenige historische Gebäude. Er hat noch einen Palast bzw. eine ehemalige Festung, die in eine Ferienanlage umgewandelt wurde.

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Solan